Bourguyia amarali is een hooiwagen uit de familie Gonyleptidae. De wetenschappelijke naam van Bourguyia amarali gaat terug op Mello-Leitão.

Gonyleptidae